USS Coronado bezeichnet drei Schiffe der United States Navy:

 USS Coronado (PF-38), eine Patrouillenfregatte der Tacoma-Klasse, in Dienst von 1943 bis 1945
 USS Coronado (AGF-11), ein Amphibientransportdock der Austin-Klasse, in Dienst von 1970 bis 2006
 USS Coronado (LCS-4), ein Littoral Combat Ship der Independence-Klasse, im Dienst ab 2012

Coronado